Galgehøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Galgehøj (Ballum Sogn) – en bebyggelse i Ballum Sogn
 Galgehøj (Gassum Sogn) – et areal i Gassum Sogn
 Galgehøj (Gelsted Sogn) – et areal i Gelsted Sogn
 Galgehøj (Sjørring Sogn) – et areal i Sjørring Sogn
 Galgehøj (Sædding Sogn) – et areal i Sædding Sogn
 Galgehøj (Særslev Sogn) – en bebyggelse i Særslev Sogn
 Galgehøj (Vær Sogn) – et areal i Vær Sogn